Il singolare del torneo di tennis Challenger DCNS de Cherbourg 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gianluca Pozzi che ha battuto in finale Kenneth Carlsen 1-6, 7-6, 6-4.

Teste di serie

 Jeremy Bates (quarti di finale)
 Gianluca Pozzi (Campione)
 Kenneth Carlsen (finale)
 Karim Alami (secondo turno)

 Jean-Philippe Fleurian (quarti di finale)
 Ronald Agénor (primo turno)
 Filip Dewulf (primo turno)
 Rodolphe Gilbert (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger DCNS de Cherbourg 1995